CTJ peut faire référence à :
 la Conférence TransJurassienne, organisme de coopération transfrontalière franco-suisse ;
 Carrollton Regional Airport, en Géorgie, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports